Desterro peut désigner:

Desterro, abréviation de Nossa Senhora do Desterro, ancien nom de la ville actuelle de Florianópolis;
 Desterro, municipalité de l'État de la Paraíba.